

Geografia 
 Ie – villaggio della prefettura di Okinawa (Giappone)

Sigle 
 Iarnród Éireann – ferrovie irlandesi
 Internet Explorer – browser della Microsoft

Codici 
 IE – codice vettore IATA di Solomon Airlines
 ie – codice ISO 639-2 alpha-2 dell'Occidental/Interlingue
 IE – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica d'Irlanda

Informatica 
 .ie – dominio di primo livello della Repubblica d'Irlanda
 .ie – Estensione del file Impianto elettrico del software Progetto Integra sviluppato da Exel s.r.l.

Altro 
 Ie – classico sistema familiare giapponese
 i.e. – abbreviazione dell'espressione latina Id est (cioè)
 i.e. – abbreviazione di "Iniezione elettronica", utilizzata per alcune vetture Fiat negli anni 85-90 ed anche dall'Alfa Romeo e Lancia. Esempi: Uno Turbo i.e., Alfa 33 1.3 I.E. (da notare che l'Alfa utilizzava le lettere maiuscole)